Basel steht für:

 Basel, Stadt in der Schweiz
 Kanton Basel von 1501 bis 1833
 Kanton Basel-Stadt
 Kanton Basel-Landschaft
 Bistum Basel
 Fürstbistum Basel von 999 bis 1803
 Finanztechnische Regelungen Basel I, Basel II, Basel III, Basel IV des Basler Ausschusses

Basel ist der Herkunftsname folgender Personen:
 Bernherus von Basel (12. Jh.), Baumeister in Süddeutschland
 Nikolaus von Basel († 1397), Schweizer Wanderprediger

Basel ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Theodor Meyer-Basel (1860–1932), Schweizer Maler und Grafiker
 Alfred Basel (1876–1920), österreichischer Maler und Radierer
 Edgar Basel (1930–1977), deutscher Boxer
 Werner Basel (* 1937), deutscher Fußballspieler und -trainer

Nicht auf die Stadt Basel bezogen:
 Basel, Bauerschaft in der Gemeinde Wadersloh,  Nordrhein-Westfalen
 Basel, ehemaliger deutscher Name von Wassiljewka (Saratow, Marx), Dorf in Russland
 Kurzform für Basic Element, russisches Unternehmen

Siehe auch:
 Basler (Adjektiv zu Basel)
 Başel, türkischer Personenname
 Bassel

Abkürzung